Haaponen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haaponen (ö, lat 64,35, long 27,60), Kajanaland, Kajana, 
 Haaponen (ö, lat 64,53, long 26,97), Kajanaland, Kajana, 

Robotskapade Finlandförgreningar